Benvenuto Cellini (1500-1571) – artista italiano del Rinascimento, ricordato come scultore, orafo e autore di una popolare Vita. Alle sue vicende personali sono state ispirate:

Opere liriche 
 Benvenuto Cellini – opera semiseria di Hector Berlioz su libretto di Léon de Wailly e Henri Auguste Barbier (1838)
 Benvenuto Cellini – opera di Franz Lachner su libretto di Léon de Wailly e Auguste Barbier (1849)
 Benvenuto Cellini – opera di Emilio Bozzano su libretto di Giuseppe Perosio (1877)

Film 
 Benvenuto Cellini – cortometraggio muto del 1910 diretto da Étienne Arnaud e Louis Feuillade
 Benvenuto Cellini – cortometraggio muto del 1908 diretto da Albert Capellani e Camille de Morlhon

Pagine correlate 
 Cellini (disambigua)